Alagoasmiersluiper
 Amazonemiersluiper
 Antieke miersluiper
 Aripuanamiersluiper
 Bahiamiersluiper
 Behns miersluiper
 Bergmiersluiper
 Bonte miersluiper
 Borstbandmiersluiper
 Bruinbuikmiersluiper
 Bruinrugmiersluiper
 Caatingamiersluiper
 Carrikers miersluiper
 Cherries miersluiper
 Dugands miersluiper
 Dunsnavelmiersluiper
 Dwergmiersluiper
 Effen miersluiper
 Geelborstmiersluiper
 Geelkeelmiersluiper
 Geelstuitmiersluiper
 Grijsborstmiersluiper
 Grijsbuikmiersluiper
 Grijskeelmiersluiper
 Grijsvleugelmiersluiper
 Grijswangmiersluiper
 Griscoms miersluiper
 Guyanamiersluiper
 Heuvelmiersluiper
 Iherings miersluiper
 Klages' miersluiper
 Langsnavelmiersluiper
 Langstaartmiersluiper
 Langvleugelmiersluiper
 Leigrijze miersluiper
 Marmerkeelmiersluiper
 Negromiersluiper
 Noordelijke roodvleugelmiersluiper
 Noordelijke witbandmiersluiper
 Oranjebuikmiersluiper
 Pacifische miersluiper
 Parelhalsmiersluiper
 Pelzelns miersluiper
 Restingamiersluiper
 Riodejaneiromiersluiper
 Rio-madeiramiersluiper
 Roestrugmiersluiper
 Roodbuikmiersluiper
 Roodrugmiersluiper
 Roodschoudermiersluiper
 Roodstaartmiersluiper
 Roombuikmiersluiper
 Roraimamiersluiper
 Salvadori's miersluiper
 Sclaters miersluiper
 Sincorámiersluiper
 Spikkelvleugelmiersluiper
 Streepkapmiersluiper
 Todds miersluiper
 Vlekrugmiersluiper
 Vlekstaartmiersluiper
 Voorspelde miersluiper
 Witflankmiersluiper
 Witoogmiersluiper
 Witstaartmiersluiper
 Zilverflankmiersluiper
 Zuidelijke roodvleugelmiersluiper
 Zuidelijke witbandmiersluiper
 Zwartbuikmiersluiper
 Zwartkeelmiersluiper
 Zwartkopmiersluiper